De finale van de FA Cup van het seizoen 2013/14 werd gehouden op zaterdag 17 mei 2014. Hull City, dat voor het eerst in de bekerfinale stond, nam het op tegen Arsenal. De Londenaars stonden voor de 18de keer in de finale; een record dat ze met Manchester United delen. Arsenal won het duel na verlengingen met 3-2.

De Belgische verdediger Thomas Vermaelen bleef de hele wedstrijd op de bank maar mocht wel als eerste de beker in de lucht steken. Na de reguliere speeltijd was de stand 2-2, waardoor een verlenging noodzakelijk was. In de negentiende minuut van de extra bracht een treffer van Aaron Ramsey de beslissing op het met bijna 90.000 toeschouwers gevulde Wembley.
 
De nummer vier van de Premier League hield stand in het restant van de verlenging, waardoor Arsenal voor het eerst sinds 2005 de roemruchte beker weer in de wacht sleepte. Het elftal van de Franse manager Arsène Wenger keek na acht minuten in de reguliere speeltijd al tegen een 2-0 achterstand aan; James Chester en Curtis Davies passeerden Arsenal-doelman Łukasz Fabiański.
 
Even later deed Santi Cazorla uit een vrije trap was terug namens de club uit Noord-Londen, waarna Laurent Koscielny in de 71ste minuut de stand weer gelijk trok. In het vervolg van de eerste 90 minuten wisten beide ploegen het net niet meer te vinden, ondanks enkele kansjes en niet gegeven strafschoppen voor het dominante Arsenal.
 
Doordat The Gunners het overwicht in de verlenging alsnog om wisten te zetten in een overwinning, kwam na negen jaar een einde aan de prijzendroogte bij de elfvoudig FA Cup-winnaar.

Finale

Wedstrijd 

2014
Arsenal FC
FA
Sportevenement in Londen